Марат Абдыразакович Султанов () — киргизский государственный деятель. Спикер парламента Киргизии (2 марта 2006 — 22 октября 2007). Внук Кадырмата Султанова.

Биография 
Родился 5 декабря 1960 года во Фрунзе.

Образование 
 1978 — Бишкек, Школа № 5
 1983 — Московский институт стали и сплавов

Трудовая деятельность 
 1983—1986 — младший научный сотрудник в Московском институте стали и сплавов
 1987—1992 — преподаватель, старший преподаватель, доцент Киргизского государственного университета
 1992—1994 — и. о. заместителя председателя правления Национального банка Киргизии
 1992—1992 — начальник отдела Госбанка Киргизии
 1994—1998 — председатель правления Национального банка Киргизии
 январь 1998 — 23 июля 1999 — министр финансов Киргизии (подал в отставку).
 2000—2005 — Депутат Парламента (Жогорку Кенеш)
 2006—2007 — Спикер парламента (Жогорку Кенеш)
 2007—2007 — Председатель Социального Фонда Киргизии
 2009—2010 — Министр финансов Киргизии
 2010 — Депутат Парламента (Жогорку Кенеш)
 2012 — Член Комитета по экономической и фискальной политике Парламента (Жогорку Кенеш)

Марат Султанов является одним из видных политиков Кыргызской Республики. Женат, супруга Джамиля.четверо детей - Алия,Ажара,Самия,Сардар. Есть брат-Омар .

Награждён орденом «Содружество» Межпарламентской ассамблеи СНГ (2007).

Примечания

Источники 
 https://web.archive.org/web/20170804012305/http://birbol.kg/ru/dt_team/sultanov-marat-abdyrazakovich-2/
 http://who.ca-news.org/people:1759

Учёные МИСиС
Председатели Жогорку Кенеша
Министры финансов Киргизии